Ещорил Оупън 2011 е 22-тото издание на Ещорил Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Оейраш, Португалия от 23 април до 1 май. На сингъл Анастасия Севастова, победителката от Ещорил Оупън 2010, отстъпи в 1 кръг на Урсула Радванска. Анабел Медина Гаригес спечели десетата титла в кариерата си, след като на финала победи Кристина Бароа с 6 – 1, 6 – 2. При двойките шампионки от предната година са Сорана Кърстя и Медина Гаригес. Кърстя не стартира в турнира, а испанката с партньорка Рената Ворачова бяха надиграни от Елени Данилиду / Михаела Крайчек. Последните срещнаха на финала Алиса Клейбанова и Галина Воскобоева и загубиха с 4 – 6, 2 – 6.

Поставени тенисистки 
  Алиса Клейбанова (четвъртфинал)
  Ярмила Гайдошова (четвъртфинал)
  Клара Закопалова (четвъртфинал)
  Анастасия Севастова (1 кръг)
  Бетани Матек-Сандс (1 кръг)
  Елена Веснина (осминафинал)
  Цзе Джън (1 кръг)
  Грета Арн (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Анабел Медина Гаригес /  Рената Ворачова (четвъртфинал)
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (полуфинал)
  Дзи Ян /  Шуай Джан (осминафинал)
  Кристина Бароа /  Ясмин Вьор (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Ещорил Оупън